Лора Диз (; ) — британская скелетонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года.

Спортивная карьера 
В 2011 году Лора Диз заняла 4 место на юниорском чемпионате мира в американском Парк-Сити.

В своем дебютном сезоне в Кубке мира 2014/2015 Лора заняла 2 место в Калгари и 3 место в Санкт-Морице, став в итоге 5-й в общем зачете. В этом же году она впервые приняла участие в чемпионате мира в Винтерберге, где заняла 7 место. 

В 2018 году на Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане Лора Диз стала бронзовой призёркой.

Результаты

Чемпионаты мира по бобслею и скелетону

Примечания

Ссылки 
 

Скелетонисты Великобритании
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года